Чакир () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чакир, Михаил Михайлович (1861—1938) — молдавский и гагаузский священнослужитель и просветитель, инициатор книгопечатания на молдавском и гагаузском языках.
 Чакир, Яков Миронович (1912—199?) — советский организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Чакыр